Thomas Sinnickson ist der Name folgender Personen:

* Thomas Sinnickson (Politiker, 1744) (1744–1817), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Sinnickson (Politiker, 1786) (1786–1873), US-amerikanischer Politiker